Neale ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Neale (um 1780–1832), schottischer Arzt und Reiseschriftsteller
 Adam Smith-Neale (* 1993), englischer Dartspieler
 Charles Neale (auch Jack Neale), britischer Fußballspieler
 Denis Neale (* 1944), englischer Tischtennisspieler
 Edward Vansittart Neale (1810–1892), britischer Politiker
 Ernest Richard Ward Neale (1923–2008), kanadischer Geologe
 Greasy Neale (eigentlich Alfred Earle Neale; 1891–1973), US-amerikanischer Baseballspieler und American-Football-Trainer
 Harry Burrard-Neale (1765–1840), britischer Admiral und Politiker
 J. E. Neale (John Ernest Neale; 1890–1975), britischer Historiker

 Leah Neale (* 1995), australische Schwimmerin
 Leonard Neale (1746–1817), US-amerikanischer Geistlicher, Erzbischof von Baltimore
 Leslie Neale, Regisseurin, Schauspielerin und Produzentin

 Raphael Neale († 1833), US-amerikanischer Politiker
 Robert Murton-Neale (1907–1977), britischer Automobilrennfahrer
 Simon Neale, eigentlicher Name von Dave Spoon (* 1977), britischer DJ und Produzent
 Stephen Neale (* 1958), britischer Philosoph
 Tom Neale (1902–1977), neuseeländischer Einsiedler und Überlebenskünstler

Neale steht für:

 Douglas Neale, britischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Kneale
 Neal